Lingüística: Nom de la lletra Q.
 Química: Cu és el símbol de l'element químic coure.